Діодор (від , «дар Зевса») — чоловіче ім'я грецького походження. Відомі представники:

Філософи 
 Діодор Крон — давньогрецький філософ, представник мегарської школи, діалектик.
 Діодор Сицилійський — давньогрецький історик родом з Агіріума на Сицилії.
 Діодор Самоський — видатний майстер з гліптики, різьбяр з золота та срібла.
 Діодор Тарський — представник антіохійської школи екзегези і богослов'я, антіохійський пресвітер, єпископ. Шанується як святитель в Ассирійській Церкві Сходу.

Українці 
 Діодор Бобир — український письменник і перекладач.
 Діодор (Васильчук) — архієрей Української православної церкви Московського патріархату.

Чоловічі імена грецького походження